Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Mats Wilander 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (finale)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Johan Kriek (secondo turno)

 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Chris Lewis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1984